Sprawiedliwi – dramat Alberta Camusa z lat 1948–1949
 Sprawiedliwi: powieść z roku 1863 – powieść Tadeusza Łopalewskiego z 1952
 Sprawiedliwi – komiks (scen. Jean-David Morvan i Séverine Tréfouël, rys. David Evrard i Walter Pezzali
 Sprawiedliwi – amerykański serial telewizyjny z 1990
 Sprawiedliwi – polski serial telewizyjny z 2009
 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny – polski serial telewizyjny z 2016

Zobacz też 
 Sprawiedliwy wśród Narodów Świata